Le nom Meolans ou Méolans peut désigner :

 José Meolans, nageur argentin
 Méolans-Revel, commune située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
 Moiré des fétuques (nom binomial: Erebia meolans), lépidoptère